Příjmení Quast má více nositelů:

 Ferdinand Konrad Quast (1843–1877), fotograf a malíř
 Gustav Adolf Quast (1846–1894), malíř na skle a fotograf
 Jan Zachariáš Quast (1814–1891), český malíř
 Karolína Anna Quastová (1850–1941), fotografka
 Konrád Ferdinand Quast (1789–1845), malíř porcelánu

Německá příjmení